8. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się między 15 a 17 marca 1985 roku na mamuciej skoczni Velikanka w Planicy.

Podczas mistrzostw trzykrotnie został poprawiony rekord świata w długości skoku narciarskiego. Przed rozpoczęciem mistrzostw rekord skoczni w Planicy i jednocześnie rekord świata wynosił 176 metrów. W 1985 roku 10 metrów dalej skoczył Mike Holland, a następnie dwukrotnie poprawił ten rezultat Matti Nykänen, skacząc najpierw 187, a później 191 metrów.

Po raz trzeci mistrzostwa świata w lotach narciarskich rozegrano w Planicy. Wcześniej miało to miejsce w 1972 i 1979 roku.

Wyniki 
Zwycięzcą konkursu o mistrzostwo świata w lotach w 1985 roku został Matti Nykänen, który o 49 punktów wyprzedził drugiego w klasyfikacji - Jensa Weißfloga oraz o 56,5 punktu trzeciego - Pavla Ploca. Poniższa tabela przedstawia wyniki zawodów po przeprowadzeniu trzech serii konkursowych. Czwarta seria nie odbyła się.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

1985 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
1985 w Europie
Jugosławia w XX wieku
Skoki narciarskie w Słowenii
Gmina Kranjska Gora